Hourglass steht für:

 englische Bezeichnung für die Sanduhr
 The Hourglass, syrische Metal-Band
 Hourglass Buttress, Felsmassiv im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Hourglass Lake, See im Viktorialand, Antarktika
 Hourglass (Computerspiel), Puzzle-Adventure-Spiel (2021)